Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Marcos Górriz che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Marcos Górriz (Campioni)
 Per Henricsson /  Nicklas Utgren (quarti di finale)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 David Engel /  Martin Sinner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1991